Бори́с Константи́нов:
 Константинов, Борис Алексеевич (1934—2012) — академик РАМН, директор Российского научного центра хирургии РАМН.
 Константинов, Борис Анатольевич (род. 1968) — российский режиссёр кукольного театра, актёр, педагог и драматург.
 Константинов, Борис Афанасьевич (1937—1996) — генерал-лейтенант.
 Константинов, Борис Павлович (1910—1969) — советский учёный-физик.
 Константинов, Борис Петрович (1903—1993) — советский инженер-мостостроитель, автор Крымского моста в Москве, лауреат Сталинской премии.